Ataléia (Minas Gerais) — município brasileiro

Antália — cidade do sul da Turquia chamada Attaleia na Antiguidade

Attalea — género botânico da família Arecaceae